Andrianowa () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Andrianow

 Marija Iwanowna Andrianowa (1920–2001) – radziecka aktorka
 Olga Aleksandrowna Andrianowa (ur. 1952) – rosyjska trenerka curlingu
 Tatjana Walerjewna Andrianowa (ur. 1979) – rosyjska lekkoatletka, specjalizująca się w biegu na 800 metrów

Zobacz także 
 Andrianowka

Strony ujednoznaczniające